Панамерианские игры 1987 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 8—23 августа 1987 года в США в городе Индианаполис. В играх приняло участие 4360 спортсменов. Они соревновались в 297 дисциплинах в 30 видах спорта. США во второй раз принимает Панамериканские игры. Впервые соревнования прошли здесь в 1959 году в Чикаго.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 30 дисциплинах.

  Академическая гребля
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бокс
  Борьба
  Велоспорт
  Водное поло
  Волейбол
  Гандбол
  Гребля на каноэ
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт

  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Современное пятиборье
  Софтбол
  Спидскейтинг
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
  Хоккей на траве

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Американские Виргинские острова
  Антигуа и Барбуда
  Аргентина
  Аруба
  Багамы
  Барбадос
  Белиз
  Бермуды
  Боливия
  Бразилия
  Британские Виргинские острова
  Венесуэла
  Гаити
  Гайана

  Гватемала
  Гондурас
  Гренада
  Доминиканская Республика
  Каймановы острова
  Канада
  Колумбия
  Коста-Рика
  Куба
  Мексика
  Нидерландские антильские острова
  Никарагуа
  Панама

  Парагвай
  Перу
  Пуэрто-Рико
  Сальвадор
  Суринам
  США
  Тринидад и Тобаго
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Медальный зачёт

Примечания 
Количество медалей США и Канады в разных источниках отличается.

Ссылки 

 Панамериканские игры 1987